

Кемпбеллсбург — місто, штат Індіана
 Кемпбеллсбург — місто, штат Кентуккі